

Anno 
 862 o 862 a.C.

Codici 
 862 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saku, a Saku-Machi, nella Prefettura di Nagano, nel Giappone

Matematica 
 862 – numero